Die Ewige Tabelle des Europapokals der Pokalsieger ist eine statistische Auflistung aller Mannschaften, die seit der ersten Spielzeit 1960/61 bis zur letzten Austragung 1998/99 am Europapokal der Pokalsieger im Fußball teilnahmen.

Der Berechnung der Tabelle wird in diesem Artikel die aktuell geltende 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind alle absolvierten Spiele berücksichtigt, auch Vorrunden-, Entscheidungs- bzw. Qualifikationsspiele. 

Nicht berücksichtigt sind Ergebnisse von Spielen, die nach Elfmeterschießen entschieden wurden, hier gilt das Ergebnis nach der Verlängerung.

Legende 
 Rg.: Nennt den Rang in der Ewigen Tabelle.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Bei Umbenennungen oder Neugründungen zählt jener Name, mit dem der Verein aktuell spielt bzw. zuletzt spielte.
 Land: Nennt den Landesverband, in dem der Verein aktuell spielt.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Saisonen, in denen der Verein am Europapokal der Pokalsieger teilnahm.
 Spiele: Nennt die Anzahl der dabei absolvierten Spiele.
 S: Nennt die Anzahl der Siege.
 U: Nennt die Anzahl der Unentschieden.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen.
 Tore: Nennt das Verhältnis der erzielten und der erhaltenen Tore.
 Diff.: Nennt die daraus resultierende Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Punkte auf Basis der 3-Punkte-Regel.
 Ø-Punkte: Nennt die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen Titel.
 Finalist: Nennt die Anzahl der Finalteilnahmen.

Ewige Tabelle 1960–1999

Statistik nach Nationen

Siehe auch 
 Ewige Tabelle des Fußball-Europapokals
 Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister
 Ewige Tabelle der UEFA Europa League und des UEFA-Cups
 Ewige Tabelle des Messestädte-Pokals
 Ewige Tabelle der UEFA Europa Conference League

Weblinks 
 Offizielle Homepage der UEFA

Einzelnachweise 

Europapokal der Pokalsieger
Europapokal der Pokalsieger (Fußball)